Сезон НБЛ 1947/48 — стал 11-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 11 команд, которые провели по 59—60 игр в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Миннеаполис Лейкерс». В финале «Лейкерс» победили в четырёх играх команду «Рочестер Роялз».

В межсезонье к лиге присоединились две новые команды («Миннеаполис Лейкерс» и «Флинт/Мидленд Доу Эйсис»), а клубы «Чикаго Американ Гиэрс», «Янгстаун Бирс» и «Детройт Гемс» прекратили своё существование.

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Полуфиналы Восточного Дивизиона

Рочестер Роялз — Форт-Уэйн Золлнер Пистонс 3-1 (65:56, 65:68, 64:47, 71:62)

Андерсон Даффи Пэкерс — Сиракьюс Нэшнлз 3-0 (73:56, 72:54, 79:68)

Финал Восточного Дивизиона

Рочестер Роялз — Андерсон Даффи Пэкерс 2-1 (71:66, 69:76, 74:48).

Полуфиналы Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Ошкош Олл-Старз 3-1 (80:68, 88:65, 51:69, 61:55).

Три-Ситис Блэкхокс — Индианаполис Каутскис 3-1 (77:67, 70:89, 70:59, 74:61).

Финал Западного Дивизиона

Миннеаполис Лейкерс — Три-Ситис Блэкхокс 2-0 (98:79, 83:59)

Финал НБЛ

Миннеаполис Лейкерс — Рочестер Роялз 3-1 (80:72, 82:67, 60:74, 75:65).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Джордж Майкен, Миннеаполис Лейкерс
 Новичок года НБЛ: Майк Тодорович, Шебойган Рэд Скинс
 Тренер года НБЛ: Мюррей Менденхолл, Андерсон Даффи Пэкерс

 Первая сборная всех звёзд:
 Эл Керви (Рочестер Роялз)
 Рэд Хольцман  (Рочестер Роялз) 
 Джордж Майкен (Миннеаполис Лейкерс)
 Джим Поллард (Миннеаполис Лейкерс)
 Майк Тодорович (Шебойган Рэд Скинс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Фрэнк Брайан (Андерсон Даффи Пэкерс)
 Боб Кэлихан (Флинт/Мидленд Доу Эйсис)
 Боб Дэвис (Рочестер Роялз)
 Бобби Макдермотт (Три-Ситис Блэкхокс)
 Дон Оттен  (Три-Ситис Блэкхокс)

Комментарии

Ссылки 
 1947-48 National Basketball League Standings
 1947-48 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1947/1948